Црквине може да се односи на:

 Црквине (Младеновац), насељено место у општини Младеновац, у којем је преминуо деспот Стефан Лазаревић.
 Црквине (Тутин), насељено место у општини Тутин.
 Црквине (Колашин), насељено место у општини Колашин.
 Црквине (археолошко налазиште), археолошко налазиште из доба неолита у Стублинама код Обреновца.
 Црквине (Небеске столице), археолошко налазиште из касно-античког и рановизантијског доба, на Копаонику.
 Црквине (Хоргош), средњовековни археолошки локалитет у насељу Хоргош, општина Кањижа.
 Црквине (Конарево)
 Црквине (Рогатица)

Види још 
 Црквина (вишезначна одредница)